Broken kan syfta på:
 Broken (EP) – en skiva av Nine Inch Nails, 1992

Insjöar i Sverige
Broken, Småland, sjö i Emmaboda kommun
Broken, Närke, sjö i Askersunds kommun
Broken, Lappland, sjö i Storumans kommun